Čarls Šlater () je američki glumac rođen 1. maja 1966. u Inglvudu, Nju Džersi. Glumio je u brojnim TV serijama i filmovima. Trenutno živi u Kaliforniji sa svojom porodicom.

Filmografija

Spoljašnje veze 
 Charlie Schlatter on line: A website totally devoted to Charlie Schlatter
 
 Charlie Schlatter at TV.com 
 Charlie Schlatter Fanpage 
 Charlie Schlatter Unplugged!

Рођени 1966.
Амерички глумци